Чарты GfK Entertainment — еженедельные немецкие музыкальные хит-парады, составляемые компанией GfK Entertainment. Наряду с чартами Топ-100 синглов и альбомов, составляются чарты для других носителей, а также отдельные хит-парады для музыкальных произведений в альтернативных жанрах.

История чартов началась в конце 1953 года, когда американский продюсер Jukebox стал публиковаться в Германии. В современном виде хит-парады синглов и альбомов существуют с 1977 года.

Немецкая певица Лена Майер-Ландрут, выигравшая Евровидение-2010, установила своеобразный рекорд, заняв одновременно три позиции в горячей пятёрке синглов с песнями «Satellite» (№ 1), «Bee» (№ 3) и «Love Me» (№ 4).

Чарты, в которых представлены цифровые загрузки, существуют с сентября 2004 года; в них содержится 100 позиций для синглов и 20 — для альбомов.

На 2010 год среди синглов доля цифрового скачивания доходит до 85 %, но альбомы пока предпочитают приобретать на дисках — «цифра» занимает лишь 21 %.

Примечания

Литература 
 Rolf Moser, Andreas Scheuermann: Handbuch der Musikwirtschaft. Keller, 2003, ISBN 3-7808-0188-4.

Ссылки 
 Официальный сайт GfK Entertainmentl

Хит-парады Германии